Młoda Liga 2010/2011 - 1. sezon rozgrywek o młodzieżowe mistrzostwo Polski. Prowadzone są przy drużynach PlusLigi. 

W rozgrywkach uczestniczyć mogą zawodnicy, którzy nie ukończyli 23 lat. 

Drużyny rozegrają ze sobą po dwa spotkania systemem ligowym, bez fazy play-off.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Liderzy

Składy drużyn

Zobacz też 
 PlusLiga (2010/2011)

Bibliografia 
 
 
 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Młoda Liga
2010 w polskim sporcie
2011 w polskim sporcie